Смолянка () — река в Зборовском районе Тернопольской области, Украина. Правый приток Серета (бассейн Днестра).

Берёт начало в селе Тростянец на высоте около 370 метров. Впадает в Серет между посёлком городского типа Заложцы и селом Ренев. Единственным населённым пунктом на реке является село Тростянец.

Литература 
 

Притоки Серета
Реки Зборовского района